Macario di Alessandria – martire del III secolo, venerato come santo
Macario l'Alessandrino o il Giovane – monaco del IV secolo, venerato come santo
Macario I di Alessandria – papa della Chiesa copta dal 933 al 953
Macario II di Alessandria – papa della Chiesa copta dal 1102 al 1131
Macario III di Alessandria – papa della Chiesa copta dal 1942 al 1944